Погорелка — деревня в Вологодском районе Вологодской области на реке Лихтош.

Входит в состав Подлесного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Подлесный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 29 км, до центра муниципального образования Огарково — 13 км. Ближайшие населённые пункты — Елгино, Чекменево, Мельниково, Пищалино, Винниково, Дуравино.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района